Domeneghini ist der Familienname folgender Personen:

 Aníbal Domeneghini (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Anton Gino Domeneghini (1897–1966), italienischer Werbefachmann und Filmanimator